Mein Stern ist der Name von

 Mein Stern (Film), einem Film von Valeska Grisebach aus dem Jahr 2001,
 Mein Stern (Lied), ein Lied des Sängers Ayman aus dem Jahr 2000.